Массе́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Вьерзон-2. Округ коммуны — Вьерзон.

Код INSEE коммуны — 18140.

Коммуна расположена приблизительно в 195 км к югу от Парижа, в 85 км южнее Орлеана, в 32 км к западу от Буржа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1418 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 868 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 646 были экономически активными, 222 — неактивными (показатель активности — 74,4 %, в 1999 году было 69,9 %). Из 646 активных работали 571 человек (320 мужчин и 251 женщина), безработных было 75 (29 мужчин и 46 женщин). Среди 222 неактивных 60 человек были учениками или студентами, 85 — пенсионерами, 77 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь XII века. Исторический памятник с 1911 года
 Часовня Сен-Лу (XII век). Исторический памятник с 1889 года
 Бывшее аббатство Сен-Мартен (XII век). Исторический памятник с 1915 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер